Мана (Молдова), Мана (молд./рум. Mana) — село в Оргіївському районі Молдови.
 Мана () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.
 Мана (Гвіана), Мана (фр. Mana) — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана.
 Івабуті Мана (яп. 岩渕 真奈, 18 березня 1993) — японська футболістка, олімпійська медалістка.
 Мана (магія) (магічна енергія, очки мани, очки магії) — уявна магічна енергія.

 Мана — уявний образ кого-, чого-небудь, що ввижається комусь; привид, примара. || перен.
 Мана — розм. За уявленнями упереджених людей — те, що навіяне злим духом. || перен. Щось незрозуміле, незбагненне.